De Ierse voetbalclub Cork City FC speelt sinds 1989 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Cork City FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Cork City FC
Cork City FC